Kučine est un toponyme qui peut désigner :
Kučine, un village de Bosnie-Herzégovine situé dans la municipalité de Goražde, dans le canton du Podrinje bosnien et dans la Fédération de Bosnie-et-Herzégovine ;
Kučine, un village de Croatie situé dans la municipalité de Solin, comitat de Split-Dalmatie.